

Patronyme 
  est un paléontologue allemand, né le  à Allmenhausen et mort le  à Gotha.

Toponyme 
  est une ancienne commune allemande de l'arrondissement d'Unstrut-Hainich, Land de Thuringe.